Берг-эн-Дал:

 Берг-эн-Дал — община в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Берг-эн-Дал — деревня в нидерландской провинции Гелдерланд, в составе одноимённой общины.